Петалия — греческий топоним. Может означать:

 Петалия — залив Эгейского моря.
  — село на Керкире.
 Петалия (острова) — группа островов в Эгейском море.